Xinantécatl, puede referirse a:

 Nevado de Toluca (Xinantécatl), nevado de Toluca; o
 Xinantécatl (mitología), gobernante en la mitología mexica.